La Bazoge (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 La Bazoge (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary